Tău se poate referi la

Lac glaciar 
Lac glaciar, așa cum ar fi
 Tăul dintre brazi din Munții Retezat sau
Tăul Țapului
Tăul Porții
Tăul Agățat
Tăul Păpușii

Lac de baraj natural
Tăul Zânelor

Lac
Tăul lui Dumitru
Tăul fără fund de la Băgău

Una din următoarele localități din România 
 Tău, Alba, județul Alba
 Tău Bistra, Alba, județul Alba
 Tău, Mureș, județul Mureș

Alte Wikipedii 

  Tarn (lac) - denumire specifică pentru un lac de origine glacial

Substantive comune